Серо Кампана има више значења:

 Серо Кампана (Санта Марија Тепантлали), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Кампана (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику